Benedettelli – cognome italiano
 Barbara Benedettelli – politica, scrittrice e autrice televisiva italiana